Villar de Rena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de Rena (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villar de Rena (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar